Кубок Англии по футболу 2017/18 — 137-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 3-й раз подряд спонсором Кубка Англии является авиакомпания «Emirates». В турнире принимают участие 737 команд из Англии и Уэльса.
Действующий обладатель титула — лондонский Арсенал — был выбит из текущего розыгрыша в третьем раунде командой «Ноттингем Форест».
В переигровке матча третьего раунда между «Лестер Сити» и «Флитвуд Тауном» впервые в истории розыгрышей Кубка была применена система видеоассистента арбитра () — был засчитан гол Келечи Ихеаначо, отмененный минутой ранее.

Участники 

Распределение призового фонда

Раунды и даты жеребьевок

Квалификационные раунды 
В квалификационных раундах принимает участие 645 команд, не являющихся членами Футбольной лиги Англии. Отбор в турнир разделён на 6 этапов: экстрапредварительный раунд, предварительный раунд и 4 квалификационных раунда. Первый из кругов отбора взял старт 5 августа. Последний, четвёртый, этап отбора прошёл 14 октября.

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 16 октября 2017 года. Матчи с участием 40 команд прошли 3 — 6 ноября. Представителями самых низших лиг оказались Хейбридж Свифтс и Хайд Юнайтед из восьмого дивизиона.

Второй раунд 
Жеребьевка второго раунда состоялась 6 ноября 2017 года по окончании матча между «Чорли» и «Флитвуд Тауном». Игры запланированы на 2 декабря 2017 года.

Представителями низших дивизионов будут «Херефорд», «Слау Таун» и «Лезерхэд» из 7 уровня системы английских футбольных лиг.

Третий раунд 
Жеребьевка третьего раунда состоялась 4 декабря 2017 года перед последним матчем второго раунда между «Слау Таун» и «Рочдейлом».

На данном этапе выступают 64 клуба: 44 представителя Премьер-лиги и Чемпионшипа, а также 20 победителей предыдущего этапа.

Впервые за 67 лет в третий раунд кубка не прошло ни одной полупрофессиональной или любительской команды.

Четвёртый раунд 
Жеребьевка четвёртого раунда Кубка прошла 8 января 2018 года. Матчи запланированы на 27—28 января 2018.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 29 января.

Четвертьфиналы 
Жеребьевка четвертьфинального раунда прошла 17 февраля в прямом эфире BT Sport и BBC Sport после окончания матча между «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед». Матчи прошли 17-18 марта 2018 года.

Полуфиналы 
Матчи прошли 21 и 22 апреля 2018 года.

Финал 

Финальный матч был проведен 19 мая 2018 года на Уэмбли.

Примечания 

2017
Англия
Кубок Англии